1969 je lahko:
 1969 - število
 1969 - leto
 1969 pr. n. št. - leto pred našim štetjem
 1969 - epizoda Zvezdnih vrat SG-1
 1969 - film
 1969: The Velvet Underground Live
 1969 - pesem